Prälatur bezeichnet
 eine kirchliche Organisationseinheit, siehe Hauptartikel Prälatur
 den Amts- oder Wohnsitz eines Prälaten